Женуї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Женуї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер